Конкурс песни Евровидение 2001 (; ; ) стал 46-м конкурсом песни «Евровидение». Он прошёл 12 мая 2001 года в городе Копенгаген (Дания). Организаторы конкурса столкнулись с проблемой поиска места для его проведения. Им в конечном счёте стал стадион «Паркен», после того как было оговорено строительство на нём раздвигающейся крыши. «Паркен» стал крупнейшим сооружением, когда-либо принимавшим «Евровидение»: в Копенгагене на концерте присутствовало 38 тысяч зрителей.

В конкурсе участвовали 23 страны. Польша, Босния, Словения, Португалия, Литва и Греция вернулись в число участников, заменив 7 стран с худшим средним результатом за последние 5 лет.

С этого года телефонное голосование стало обязательным. Однако Хорватия, Греция и Мальта применяли смешанную модель голосования, а Босния и Герцеговина, Турция и Россия использовали голосование жюри, что допускалось в исключительных случаях.

Во время голосования датская группа Aqua исполнила свои хиты под аккомпанемент датского перкуссионного дуэта Safri Duo.

Страны, занявшие первые 15 мест, теперь получали право участвовать в следующем конкурсе. 20 из 23 участников полностью либо частично исполнили свои песни на английском языке, что стало своеобразным рекордом.

Впервые в конкурсе победила Эстония, представленная дуэтом Танель Падар и Дэйв Бентон, сопровождаемым группой 2XL. При этом уроженец Арубы Бентон стал первым темнокожим исполнителем, одержавшим победу за всю историю Евровидения. К тому же Бентон стал самым возрастным победителем в истории конкурса (50 лет и 3 месяца), что является рекордом до сих пор. Ранее это достижение принадлежало представителю Дании Юргену Ольсену, в 2000 (50 лет и 1 месяц).

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
2001 год в музыке